Ozzano puede referirse a:

 Ozzano dell'Emilia, localidad y comuna de la provincia de Bolonia, región de Emilia-Romaña, Italia
 Ozzano Monferrato, localidad y comuna de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, Italia